Decaëns est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Joseph Decaëns (1926–2016), archéologue français ;
 Henry Decaëns (né en 1942), historien français ;
 Yves Decaens (né en 1957), journaliste français.

Notes et références 

Patronyme normand